Az AG2R Citroën Team (UCI csapatkód: ACT) (korábban Chazal, Petit Casino, AG2R Prévoyance és AG2R Mondiale) egy francia profi kerékpárcsapat. Jelenleg UCI WorldTeam, azaz a legmagasabb szintű besorolással rendelkezik, így indulhat a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség által szervezett WorldTour versenyeken. A csapat az elmúlt időszakban a középmezőnyben helyezkedett el a WorldTeam csapatok között. Legismertebb versenyzői az ausztrál Ben O'Connor, a francia Benoit Cosnefroy és a 2016-os olimpián aranyérmes belga Greg Van Avermaet.

Keret (2023)

További információk 

 Hivatalos oldal  
 LavenuTeams - Rajongói oldal 

Kerékpárcsapatok
Kerékpársport Franciaországban